Zawody szermiercze na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1983 odbyły się we wrześniu w Casablance.

Tabela medalowa

Wyniki

Bibliografia 
 Dane na cijm.gr stronach 10-11

Szermierka na igrzyskach śródziemnomorskich
Igrzyska Śródziemnomorskie 1983